Volpe peut faire référence à:

Patronymie

 Arnold Volpe (1869-1940), musicien ;
 Francesco Salesio Della Volpe (1844-1916), religieux catholique italien ;
  (né en 1974), un des producteurs de la série télévisée d'animation Green Lantern ;
 Gioacchino Volpe (1876-1971), un historien et homme politique italien ;
 Giovanni Volpe (1906-1984), un éditeur italien ;
 Giovanni Battista Volpe (1620-1691), compositeur italien ;
 Jeannot Volpé (né en 1950), homme politique canadien ;
 Joe Volpe (né en 1947), homme politique canadien ;
 John Volpe (1908-1994), homme politique américain ;
 Volpe Center, centre de recherche américain dédié aux transports ;
 Mario Volpe (1894-1968), réalisateur italien ;
 Ricardo La Volpe (né en 1952), footballeur argentin reconverti en entraîneur ;
 Vincenzo Volpe (1855-1929), peintre italien.

Volpé est un nom de famille notamment porté par
 Anaïs Volpé (née en 1988), actrice et réalisatrice française.

Autre 
 (16701) Volpe, astéroïde de la ceinture principale

Patronyme anglais